Die Handball-Bundesliga 1980/81 war die vierte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 15. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 20. September 1980 und endete mit dem letzten Spieltag am 23. Mai 1981.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am 26. Spieltag war Deutscher Meister 1981. Aufsteiger zur neuen Saison waren die SV Bayer 04 Leverkusen, der VfL Günzburg und der VfL Heppenheim. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum siebenten Mal statt.

Deutscher Meister 1980 wurde zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom TV Großwallstadt.

Aus der Handball-Bundesliga in die Regionalligen absteigen mussten der TSV Grün-Weiß Dankersen, der TSV Milbertshofen und der VfL Heppenheim.

In 182 Spielen fielen mit insgesamt 6152 Toren (ø 33,8 pro Spiel) 0,1 Tore mehr als in der Saison 1979/80. Dabei gab es 126 Heimsiege, 13 Unentschieden und 43 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der VfL Gummersbach am 16. Spieltag mit 29:12 gegen den TV 05/07 Hüttenberg. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 25. Spieltag die Mannschaft von TUSEM Essen mit 11:23 beim TuS Nettelstedt. Das torreichste Spiel fand am fünften Spieltag zwischen dem VfL Günzburg und der SG Dietzenbach statt und endete 29:26. Das waren 21 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: VfL Günzburg (1×), TUSEM Essen (1×), TuS Nettelstedt (3×), VfL Gummersbach (3×) und TV Großwallstadt (18×). Torschützenkönig wurde mit 173 erzielten Toren Arno Ehret vom TuS Hofweier.

Den zum siebenten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TuS Nettelstedt.

Der TuS Nettelstedt sicherte sich zusätzlich den Europapokal der Pokalsieger.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1981 gewann die Mannschaft vom TuS Nettelstedt. Sie besiegte im Finale nach Hin- und Rückspiel am 28. und 30. Mai 1981 den VfL Günzburg mit 15:19 und 22:17 (gesamt 37:36).

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1980/81

1980
Handballsaison 1980/81